Оттеглянето на леда след последния ледников период оставя на Скандинавския полуостров много езера, които заемат около 9% от територията на Швеция. Общият брой на шведските езера възлиза на около 100 000, като тези, по-големи от един хектар, са над 92 400. Най-големите от тях са разположени на Средношведската низина: Венерн (3-то по големина в Европа), Ветерн, Меларен, Йелмарен и др. На север, на платото Норланд повечено от езерата са разположени в тектонски падини. През зимата на север езерата замръзват за 6 – 7 месеца, а на юг – 3 – 4 месеца. Броят на езерата в Швеция е близък до този във Финландия, но последната е по-известна с езерата си и дори е получила епитета „страната на хилядата езера“.

В долната таблица са показани 25-те най-големи шведски езера с площ над 100 km², като за всяко от тях е отбелязана неговата площ, обем, надморска височина, максимална дълбочина, площ на водосборния му басейн и реката чрез която се оттича или речната систеча към която принадлежи.

Източници